Ehrengalerie steht für:

 Steirische Ehrengalerie
 Westfälische Ehrengalerie